Lightweight Exo-Atmospheric Projectile
 L.E.A.P. – Law Enforcement Against Prohibition (Stróże Prawa Przeciw Prohibicji)
 Leap of Faith
 Cudotwórca (film 1992)
 Skok wiary (definicja)